Baura steht für:
 Baura (Aldeia), osttimoresische Aldeia im Suco Leorema, Gemeinde Liquiçá
 Baura (Ort), osttimoresischer Ort im Suco Leorema, Gemeinde Liquiçá

Baura ist der Familienname von:
 Antanas Baura (* 1955), litauischer Politiker